KOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koumala (Repubblica Centrafricana)